Куль:

Куль (уменьш. кулёк) — мешок.
Куль — устаревшая торговая мера объёма сыпучих тел (около 9 пудов).

Топоним 
 Куль — деревня в Столбцовском районе Минской области.
 Куль — деревня в Узденском районе Минской области.
 Куль — река в Томской области.

Фамилия 
 Куль, Александр Иванович (род. 1975) — белорусский баскетболист и тренер.
 Куль, Генрих (1797—1821) — немецкий натуралист, в первую очередь зоолог.
 Куль, Герман фон (1856−1958) — германский генерал пехоты.

Мифология 
 Куль — в мансийской мифологии злой дух.
 О́мэль (Омоль, Куль, Йомаль, Йомал; коми Омöль; коми-пермяцк. Куль) — один из двух высших богов-демиургов в мифологии коми (коми-зырян, коми-пермяков и коми-язьвинцев).

См. также

Примечания